Die Bezeichnung  findet in folgenden Namen Verwendung:

 Taranaki Daily News, Tageszeitung in der Region 
 Taranaki Herald, war eine Tageszeitung in der Region 
 Taranaki (Iwi), Stamm der  in der Region 
 Taranaki (Region), Region auf der Nordinsel von Neuseeland
 Taranaki Rugby Football Union, ist ein Fußballverband in der Region 

 Mount Taranaki, Vulkan in der Region 
 South Taranaki District, ist ein Distrikt in der Region